Па́дмозеро:

 Падмозеро — деревня в Медвежьегорском районе Республики Карелия.
 Падмозеро (озеро) — озеро в Медвежьегорском районе Республики Карелия.